Вторая лига Украины по футболу 2017/2018 — 26-й сезон Второй лиги, который проходил с 14 июля 2017 года по 9 июня 2018 года.

17 сентября 2017 года был установлен рекорд Второй лиги по посещаемости — матч «Металлист 1925» — «Днепр-1» (1:1) посетил . Предыдущий рекорд держался ещё с сезона 1993/94. Тогда на матч «Звезда-НИБАС» (Кировоград) — «Борисполь» пришли .

Состав участников 

  — Вылет из Премьер-лиги Украины
  — Вылет из первой лиги Украины
  — Новые команды, не игравшие в предыдущем сезоне на профессиональном уровне, в основном (но не обязательно) выступавшие в любительском чемпионате Украины

Примечания 
 В сезоне 2016/2017 «Балканы» проиграли стыковые игры за право играть в Первой лиге в сезоне 2017/2018 «Сумам», но потом всё же были повышены в классе из-за реорганизации Первой лиги и требования ФИФА перевести «Днепр» во Вторую лигу.
 В сезоне 2017/2018 в связи с выходом в Премьер-лигу Украины основной команды «Мариуполь», «Ильичёвец-2» снялся с соревнования во Второй лиге Украины, а созданные на его базе клубы «Мариуполь (U-19)» и «Мариуполь (U-21)» продолжили выступления в турнире дублёров, как того и требует регламент турнира.
 3 июля 2017 года «Черкасский Днепр-2» (который предварительно должен был участвовать в чемпионате) официальным письмом попросил исключить их из состава участников второй лиги сезона 2017/2018 годов.
 7 сентября 2017 года «Тернополь» решением заседания КДК ФФУ был снят с чемпионата во Второй украинской лиге. До этого клуб успел провести 5 игр в чемпионате и Кубке страны, результаты которых были аннулированы. В тот же день в связи с неучастием вышеупомянутых клубов «Черкасский Днепр-2» и «Тернополь» была проведена новая жеребьевка в группе А, которая оптимизировала соревнование и клубы получили возможность проводить матчи в каждом туре. Поэтому команды группы А во втором и третьем круге сыграют 18 туров вместо 22-х, а общее количество туров чемпионата во второй лиге группы А будет сокращено с 33-х до 29-ти.

Регламент 
Чемпионат Украины по футболу во второй лиге 2017/2018 поделен на две подгруппы по 10 и 12 команд соответственно, в каждой подгруппе участники играют между собой в три круга. По итогам сезона 4 (по 2 из каждой группы) лучшие команды выходят в Первую лигу.

Чемпион и серебряный призер второй лиги определяется в матче на нейтральном поле между командами, которые заняли 1 место в турнирной таблице группы А и Б. Бронзовыми призерами становятся обе команды, занявшие 2 место в своих группах.

Региональное распределение

Географическое распределение команд

Группа А

Турнирная таблица 

|
|
|
|
|
|
|
|

Приоритет: 1) очки; 2) разница голов; 3) Забитые голы; 4) Рейтинг честной игрыПримечания:
 «Тернополь» снят с соревнований по решению КДК ФФУ от 7 сентября 2017 года.
 Согласно решению КДК ФФУ от 14 сентября 2017 года за неявку на матч команде «Арсенал-Киевщина» (Белая Церковь) засчитывается техническое поражение (0:3), а команде «Скала» (Стрый) — техническая победа (3:0).
 Согласно решению КДК ФФУ от 13 октября 2017 года за участие отстранённого футболиста команде «Полесье» (Житомир) засчитывается техническое поражение (0:3), а команде «Львов» (Львов) — техническая победа (3:0).

Результаты матчей 

Примечание: Аннулированы результаты матчей: «Скала» — «Тернополь» 3:0, «Тернополь» — «Буковина» 1:2, «Агробизнес» — «Тернополь» 2:1, «Тернополь» — «Подолье» 0:2.

Лидеры по турам

Индивидуальные достижения

Лучшие бомбардиры 
Примечание: Учтены голы в матчах, результаты которых аннулированы.

Источник: pfl.ua.

Лучшие ассистенты 
Примечание: Учтены пасы в матчах, результаты которых аннулированы.

Лучшие по системе «гол + пас» 

Источник: sportarena.com.

Лучшие вратари

Группа Б

Турнирная таблица 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Приоритет: 1) очки; 2) разница голов; 3) Забитые голы; 4) Рейтинг честной игры
 За невыполнение решения дисциплинарного комитета ФИФА от 16, 29 августа и 14 сентября 2017 года с футбольного клуба «Днепр» снято 18 (2р. по 3 и 2р. по 6) турнирных очков.

Результаты матчей

Лидеры по турам

Индивидуальные достижения

Лучшие бомбардиры 

Источник: pfl.ua.

Лучшие ассистенты

Лучшие по системе «гол + пас» 

Источник: sportarena.com.

Лучшие вратари

Финал

Лауреаты сезона 
Лучший тренер — Дмитрий Михайленко («Днепр-1»).
Лучший футболист — Игорь Худобяк («Прикарпатье»).
Лучший бомбардир — Сергей Давыдов («Металлист 1925»).

Награды ПФЛ для каждого тура

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Профессиональной футбольной лиги

Вторая лига Украины по футболу
Украина
Футбол на Украине в сезоне 2017/2018